Doht ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Doht (1891–1960), deutscher Schulleiter und Politiker (Preußen) (SPD)
 Matthias Doht (* 1958), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Sabine Doht (* 1960), deutsche Landespolitikerin (Thüringen, SPD)

Siehe auch:
 Doth